BSNS oder BZNS () kurz für Bulgarische Agrarische Volksunion () steht für:

 eine historische Organisation (1899 -1945) des Bauernbundes in Bulgarien, siehe hierzu Bulgarische Agrarische Volksunion
 sowie folgende nach ihr benannte politische Organisationen in Bulgarien:
 BSNS - Stara Sagora (1919 –1934), eine politische Partei  mit Vorsitzende Dimitar Dragiew
 BSNS - Wrabtcha 1 (1926 –1945), eine politische Partei
 BSNS - Pladne (1932 –1944), genannt auch BSNS - Aleksandar Stambolijski
 BSNS - Nikola Petkow (1945 –1947), eine politische Partei  mit Vorsitzende Nikola Petkow und Nachfolgerin der 1945 verbotene Bulgarische Agrarische Volksunion; nach 1989 wiederhergestellt
 BSNS - kassionen (1945 –1991), genannt nur BSNS und teil kommunistische Regenerierungen in der Volksrepublik Bulgarien
 BSNS - Einheit (1992) mit Vorsitzender Zenko Barew
 BSNS - Aleksandar Stambolijski (1993–2005), nach 2005 unbenannt in Agrarunion Al. Stambolijski
 BSNS – Volksunion (19965 –2008), eine christdemokratisch-konservativ-agrarische Kleinpartei
 BSNS - Georgi Pintschew (1996– ) mit Vorsitzende Georgi Pintschew
 Nationale Vereinigung BSNS (NS-BSNS) (2000 –2005), eine politische Partei mit Vorsitzender Jane Janew
 BSNS - Nikolaj Nentschew (1996– ), eine politische Partei mit Vorsitzender Iwan Sjumbilew